Clausnitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Dieter Clausnitzer (* 1939), deutscher Schauspieler
 Eduard Clausnitzer (1870–1920), deutscher Pädagoge und Theologe
 Karl Gottlob Clausnitzer (1714–1788), sächsischer lutherischer Theologe
 Lutz Clausnitzer (1949–2021), deutscher Astronomielehrer und Astronomiehistoriker
 Niels Clausnitzer (1930–2014), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Tobias Clausnitzer (1619–1684), deutscher Pfarrer und Kirchenliederdichter

Siehe auch: 
 Clausnitzer-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Clausnitz
 Klausnitzer
 Villa Clausnitzer